W sezonie 1985/1986 rozegrano 1. edycję najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w San Marino – Campionato Sammarinese. W sezonie brało udział 17 zespołów. Pierwszym mistrzem San Marino został zespół SC Faetano.

Tabela końcowa

Bibliografia 
 

1985 w piłce nożnej
1986 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w San Marino